Die Premjer-Liga 2016 war die 25. Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 12. März und endete am 29. Oktober. Der FK Astana konnte sich zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft sichern.

Modus 
Die Saison wurde mit zwölf Mannschaften durchgeführt. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten sechs Teams den Meister aus und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde. Dabei wurden die Ergebnisse und Punkte aus der Vorrunde übernommen. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Vorrunde

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die erzielten Ergebnisse und Punkte aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet.

Abstiegsrunde 
Die erzielten Ergebnisse und Punkte aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet.

Relegation 
Der Elftplatzierte bestritt nach Abschluss der regulären Saison am 5. November 2016 ein Relegationsspiel gegen den Zweitplatzierten der 1. Liga.

Am 3. Februar 2017 entschied der FFK in einer außerordentlichen Sitzung Altai Semei den Aufstieg in die Premjer-Liga zu verweigern. Daher blieb FK Taras in der Saison 2017 erstklassig.

Torschützenliste

Siehe auch 
 Premjer-Liga (Kasachstan)
 Kasachischer Pokal 2016
 Kasachischer Pokal

Weblinks 
 Kasachstan 2016 bei wildstat.com
 Saison 2016 auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016